Kiwa steht für:

 Die polynesische Göttin der Krebstiere, siehe Kiwa (Mythologie)
 eine Gattung von Tiefsee-Krebsen, benannt nach der Göttin, siehe Kiwa (Gattung)
 eine japanische Stadt, siehe Kiwa (Stadt)
 Dmytro Kiwa, ukrainischer Flugzeugkonstrukteur
 Kiwa (Unternehmen), ein niederländischer Dienstleister für Zertifizierungen und Überprüfungsservices
KIWA steht für:
 Phoenix-Mesa Gateway Airport im US-Bundesstaat Arizona als ICAO-Code

KIWA